Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandyr Jankow – bułgarski prawnik i polityk
 Czawdar Jankow – bułgarski piłkarz
 Iwan Jankow – bułgarski zapaśnik
 Płamen Jankow – bułgarski bokser
 Złatko Jankow – bułgarski piłkarz